William Nickle est un nom pouvant désigner:

William Folger Nickle (1869-1957), homme politique canadien de l'Ontario
 (1897-1968), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Nickle, William